Sundasalanx är ett släkte av fiskar. Sundasalanx ingår i familjen Sundasalangidae. 

Sundasalanx är enda släktet i familjen Sundasalangidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sillartade fiskar
Sundasalanx